Муниципальный стадион () — стадион в Румынии, является домашней ареной клуба «Васлуй» из одноименного города. Открыт в 1972 году. В 2005 году была проведена реконструкция стадиона. Вместимость: 9240 зрителей.

Примечания

Ссылки 
 На сайте vasluifc.ro

Футбольные стадионы Румынии
Многофункциональные стадионы